Примислав (, ,  или Premizlaus, Premislius, Primuzlaus, Primuzlo, Primuslaus, ) — славянское персональное имя, в женском роде — Примислава. Возможные варианты имени Премислав / Премислава.

Мужское имя 
 Примислав Ратиборский () — правитель Ратиборского княжества.
 Примислав II Цешинский ()
 Примислав — жупан Урош II Примислав (1146—1155) или Урош II Првослав ().
 Примислав Димовски (Македония) — Чемпионат Европы по боксу 2002 и Чемпионат Европы по боксу 2004.

Женское имя 
 Прибыслава (Примислава, Предислава) Ярославна — княгиня (герцогиня) Поморская (на гробнице имя Primislawa).

См. также 
 Премислава

Примечания